Benares (divisie), een divisie in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Benares (district), een district in bovengenoemde deelstaat
Benares (stad), een stad in bovengenoemd district